|-
| 206701 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206702 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206703 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206704 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206705 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206706 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206707 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206708 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206709 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206710 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206711 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206712 - || || 19 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206713 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206714 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206715 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206716 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206717 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206718 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206719 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206720 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206721 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206722 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206723 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206724 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206725 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206726 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206727 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206728 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206729 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206730 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206731 - || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206732 - || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206733 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206734 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206735 - || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206736 - || || 30 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206737 - || || 30 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206738 - || || 30 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206739 - || || 31 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206740 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206741 - || || 16 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206742 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206743 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206744 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206745 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206746 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206747 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206748 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206749 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206750 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206751 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206752 - || || 17 de gener de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 206753 - || || 18 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206754 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206755 - || || 12 de febrer de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 206756 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206757 - || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206758 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206759 - || || 9 de febrer de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 206760 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206761 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206762 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206763 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206764 - || || 12 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 206765 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206766 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206767 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206768 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206769 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206770 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 206771 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206772 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206773 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206774 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206775 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206776 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206777 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206778 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 206779 - || || 14 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206780 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206781 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206782 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 206783 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206784 - || || 2 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206785 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206786 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206787 - || 2004 DQ || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206788 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206789 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206790 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 206791 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206792 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206793 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206794 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206795 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206796 - || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206797 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206798 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206799 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 206800 - || || 24 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
|}

6